Un cappello di paglia di Firenze (Un chapeau de paille d'Italie) – farsa teatrale del 1851 di Eugène Labiche e Marc-Michel
 Un cappello di paglia di Firenze (Un chapeau de paille d'Italie) – film muto del 1928 diretto da René Clair
 Un chapeau de paille d'Italie – film del 1944 diretto da Maurice Cammage